Карл Нолькен:
 Нолькен, Карл Богуславович (1844—1913) — российский генерал-лейтенант
 Нолькен, Карл Станиславович (1858—1918?) — российский государственный деятель.